Гоюй может обозначать:
 Го юй («Речи царств»), риторический сборник доимперского периода китайской истории.
 Гоюй ломацзы — система романизации китайского языка.
 Гоюй («Государственный язык») — официальный язык Китайской республики в 1912—1949 годах, в КНР был переименован в путунхуа. Официальный язык на Тайване.